Ligue 1 2005/2006 var den 68:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll.

Tabell

Källor
 LFP.fr - officiell webbplats
 Soccerway.com

2005/2006
Fotbollssäsongen 2005/2006
2005 i Frankrike
2005 i Monaco
2006 i Frankrike
2006 i Monaco